Ponts (Manche), een gemeente in het Franse departement Manche
Ponts (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Lleida
Ponts-et-Marais, een gemeente in het Franse departement Seine-Maritime